Mercer est un nom commun et un nom propre anglo-saxon qui peut faire référence à :

Étymologie 
Mercer est un nom de métier en anglais qui signifie mercier, personne travaillant dans une mercerie.

Patronyme 

 Beryl Mercer (1882-1939), actrice américaine ;
  ;
 George Mercer Dawson (1849-1901), scientifique et expert canadien ;
 Jack Mercer (1910-1984), acteur et scénariste américain ;
 
  (1939-), musicien canadien (April Wine) ;
 Joe Mercer (1914-1990), ancien footballeur et entraîneur anglais ;  
 John Mercer (1791-1866), inventeur du procédé de mercerisation ;
 John Mercer Johnson (1818-1868), considéré comme le père de la confédération canadienne ;
 Johnny Mercer (1909-1976), compositeur ;
 Jordy Mercer (1986-), joueur de baseball américain ; 
 Mabel Mercer (1900-1984), chanteuse de jazz anglaise ;
 Ray Mercer (1961-), boxeur et pratiquant de combat libre américain ;
 Rebekah Mercer (1973-), soutien du Parti Républicain américain ;
 Rick Mercer (1969-), acteur, scénariste et producteur canadien ;
  ;
 Ron Mercer (1976-), ancien joueur de basket-ball américain ;
 Sam Mercer (né au ), producteur américain ;
 Samuel Mercer (1995-), acteur français ;
 Sidney Hobart-Hampden-Mercer-Henderson,  comte de Buckinghamshire (1860-1930), homme politique libéral britannique ;
 Tommy Mercer (1985-), catcheur américain luttant sous le nom de Crimson ;
 Zach Mercer (né en 1997), joueur international anglais de rugby à XV.

Prénom 
 Mercer Ellington (1919-1996), trompettiste et chef d'orchestre de jazz américain.

Pseudonyme 
 Nicolas Mercier, DJ français.

Toponyme

Mercer, dans le Comté de Somerset (Maine)
 Mercer (anciennement Mercersville), une zone non incorporée dans le Comté d'Edgecombe (Caroline du Nord)
 Mercer, dans le Comté de McLean (Dakota du Nord)
 Mercer, une communauté non constituée en municipalité, du comté d'Adams en Iowa.
 Mercer, dans le Comté de Mercer (Missouri)
 Mercer, siège du comté de Mercer, situé en Pennsylvanie.
 Mercer Island, ville située sur l'Île de Mercer (sur le Lac Washington) dans le Comté de King
 Mercer, dans le Comté d'Iron (Wisconsin)

Mercer dans la région de Waikato dans l'Île du Nord de la Nouvelle-Zélande

Économie 
 Mercer, cabinet de conseil en ressources humaines
 Mercer Management Consulting était une firme de conseil en stratégie américaine.
 Mercer, fabricant automobile de 1909 à 1925.

Arts 
 The Rick Mercer Report est une série télévisée canadienne.

Patronyme anglais
Homonymie de localités aux États-Unis